Příjmení Sapieha nosí více různých významných osobností:

 Adam Stanisław Sapieha (1828–1903) – rakouský politik polské národnosti
 Adam Stefan Sapieha (1867–1951) – polský kněz, arcibiskup krakovský a kardinál
 Paweł Sapieha (1860–1934) (1860–1934) – rakouský politik polské národnosti

Podobné
 Sapiehové – příjmení polského šlechtického rodu